Анупа́м Кхер (; ; ; род. 7 марта 1955, Шимла, Индия) — индийский , принявший участие почти в 450 фильмах и более 100 театральных постановках, а также  и . Снимается как в фильмах Болливуда, так и других стран. Обладатель многих кинематографических наград. За вклад в области искусства награждён орденами Падма Шри и Падма Бхушан.

Биография 

В 1978 году окончил Национальную школу драматического искусства в Дели. Играл в театре. В 1982 году дебютировал в кино в качестве актёра в фильме «Aagman», но первую главную роль сыграл в фильме «Суть», благодаря которому он получил награду за лучшую мужскую роль. 

Является режиссёром и продюсером компании. До 2004 года занимал пост председателя Центральной индийской комиссии по киноцензуре. Открыл свою школу актёрского мастерства в Чандигарх.

Личная жизнь 
С 1974 года Анупам знаком, а с 1985 года женат на актрисе Кирон Кхер (для неё это второй брак). Есть приёмный сын от первого брака жены — актёр Сикандер Кхер (родившийся в 1981 году).

Частичная фильмография

Актёр

Режиссёр 
 2002 —  / Om Jai Jagadish
 2012 — I Went Shopping for Robert De Niro (короткометражный)

Продюсер 
 2000 —  / Bariwali
 2005 —  / Maine Gandhi Ko Nahin Mara
 2009 — Вместе с тобой / Teree Sang: A Kidult Love Story (сопродюсер)
 2012 — I Went Shopping for Robert De Niro (короткометражный)

Награды и номинации 
Filmfare Awards
 1984 — Лучший актёр — «Суть»
 1988 — Лучший актёр второго плана — «Путь к победе»
 1989 — Лучшая комедийная роль — «Рам и Лакхан»
 1989 — Премия критиков — «Папочка»
 1991 — Лучшая комедийная роль — «Мгновения любви»
 1992 — Лучшая комедийная роль — 
 1993 — Лучшая комедийная роль — «Жизнь под страхом»
 1995 — Лучшая комедийная роль — «Непохищенная невеста»

Другие
 2004 — четвёртый по высоте гражданский орден Индии Падма Шри
 2016 — третий по высоте гражданский орден Индии Падма Бхушан

Примечания

Ссылки 
 
 Биография кумиров № 69 «Анупам Кхер». Телеканал «Индия ТВ»

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards